Елизавета Александрина Костанта Вюртембергская (; ) — герцогиня Вюртембергская; в браке — принцесса Баденская.

Биография 
Елизавета родилась в семье герцога Вюртембергского Людвига и Генриетты Нассау-Вейльбургской. Среди её сестёр были Мария Доротея, эрцгерцогиня Австрийская, Амалия, герцогиня Саксен-Альтенбургская, Паулина, королева Вюртемберга

16 октября 1830 года Елизавета Александрина вышла замуж за принца Вильгельма Баденского, второго сына великого герцога Баденского Карла Фридриха и его второй морганатической супруги Луизы Каролины Гейер. Супруг Вильгельм умер в 1859 году, Елизавета умерла спустя пять лет в 1864 году.

Потомки 
У Елизаветы и Вильгельма родилось четверо детей:
 Вильгельмина Паулина Генриетта Амалия Луиза (1833—1834)
 София Паулина Генриетта Амалия Луиза (1834—1904), замужем за князем Вольдемаром Липпским.
 Паулина София Елизавета Мария (1835—1891)
 Леопольдина Вильгельмина Паулина Амалия Максимилиана (1832—1903), замужем за принцем Германом Гогенлоэ-Лангенбургским.

Предки

Примечания

Литература 
 Arnold McNaughton: The Book of Kings. A Royal Genealogy. Garnstone Press, London 1973 (3 Bde.).
 Hugh Montgomery-Massingberd (Hrsg.): Burke’s Royal Families of the World, Bd. 1 Europe & Latin America . Burke’s Peerage, London 1977.

Ссылки 
 genealogy.euweb.cz

Принцессы Вюртембергские
Церингены
Баденские принцессы